

Toponymie
en Pologne :
 Jamy, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Jamy, un village dans la voïvodie de Lublin
 Jamy, un village dans la voïvodie d'Opole
 Jamy, un village dans la voïvodie de Poméranie

en  :
 Jámy, villag et municipalité dans le District de Žďár nad Sázavou dans la région de Vysočina

Prénom 
Jamy Gourmaud
Jamy Franco
Jamie

Voir également
Jami